Триумфална арка може да се отнася за:

 Триумфална арка, строително съоръжение
 Триумфална арка (Багдад) в Багдад, Ирак
 Триумфална арка (Етоал) в Париж, Франция
 Триумфална арка (Карусел) в Париж, Франция
 Триумфална арка (Оранж) в Оранж, Франция
 Триумфална арка (Москва) в Москва, Русия
 Триумфална арка (Монпелие) в Монпелие, Франция
 Триумфална арка (Пхенян) в Пхенян, Северна Корея
 Триумфална арка на Траян (Беневенто) в Беневенто, Италия
 Триумфалната арка, роман от Ерих Мария Ремарк
 Триумфалната арка, филм на Луис Майлстоун по романа на Ерих Мария Ремарк

Триумфални арки също са:
 Арка на Адмиралтейството в Лондон, Англия
 Арка на Галерий в Солун, Гърция
 Арка на Каракала в Тебеса, Алжир
 Арка на Константин в Рим, Италия
 Арка на Сергиите в Пула, Хърватия
 Арка на Тит в Рим, Италия
 Арка на Тиберий в Рим, Италия
 Арк де Триомф (Барселона) в Барселона, Испания
 Арката на Траян (Анкона) в Анкона, Италия
 Арко дей Гави във Верона, Италия
 Аркул де Триумф в Букурещ, Румъния
 Аркул де Триумф (Кишинев) в Кишинев, Молдова
 Бранденбургска врата в Берлин, Германия
 Голямата арка в Париж, Франция
 Триумфалната арка на император Септимий Север в Либия
 Нарвски триумфални врати в Санкт Петербург, Русия
 Порта на целувката, монумент на скулптора Константин Брънкуш в Търгу Жиу, Румъния
 Пуерта дел Кармен в Сарагоса, Испания
 Форникс Фабиан в Рим, Италия
 Червените врати в Москва, Русия
 Триумфална арка в Момчилград, България